In 1981 werd de voorloper van het Aziatisch kampioenschap hockey voor vrouwen gehouden. Het was een officieus toernooi tussen de zes beste Aziatische landen. Het toernooi werd gehouden van 24 tot en met 30 augustus. India won.

Eindronde 

De zes landen speelden in één groep.

Groepsfase

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1981
Aziatisch kampioenschap hockey